Parksville (Canada), een plaats in Canada
 Parksville Junction, een buurtschap in/bij de plaats in Canada.
 Parksville (South Carolina), een plaats in de Amerikaanse staat South Carolina. 
 Parksville (Kentucky), een plaats in de Amerikaanse staat Kentucky
 Parksville (New York), een plaats in de Amerikaanse staat New York.